Armando Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Armando Rodríguez Ruidíaz (* 1951), kubanischer Komponist
 Armando Almánzar Rodríguez (1935–2017), dominikanischer Schriftsteller und Filmkritiker